Никола́й Андре́евич Ке́лин (, станица Клетская, Усть-Медведицкий округ, Область Войска Донского — 9 января 1970, посёлок Желив, Чехословакия) — поэт и прозаик русского зарубежья (первая волна эмиграции), врач, донской казак. Участник Первой мировой и Гражданской войн.

Жизнь и творчество 
Родился  года в станице Клетской Усть-Медведицкого округа в Области Войска Донского. В 1908 году поступил в Реальное имени атамана графа М. И. Платова училище в окружной станице Усть-Медведицкой, затем в Военно-медицинскую академию (Санкт-Петербург), но академию не закончил из-за Первой мировой войны. Был зачислен в Константиновское артиллерийское училище, после окончания училище получил офицерское звание, служил в 12 армии Северного фронта командиром батареи. Был контужен, вернулся на Дон и участвовал в Гражданской войне, против красных. После этого эмигрировал. Жил с 1920 года в Чехословакии, окончил медицинский факультет Карлова Университета в Праге, работал врачом в посёлке Желив Чехословакии. Писал стихи, которые печатали эмигрантские издания, является автором книги «Казачья исповедь». В этой книге Николай Андреевич рассказал о своей судьбе, а также о переписке и встречах с Михаилом Александровичем Шолоховым. В 1957 году Келин Николай Андреевич приезжал в СССР, чтобы встретиться с родственниками. Он вспоминал в своей книге «Казачья исповедь», что хотел увидеть донского писателя Михаила Шолохова, позвонил ему и Шолохов его пригласил в станицу Вёшенскую. Встреча Келина и Шолохова длилась не менее шести часов. На следующий день Николай Андреевич уехал в родную станицу Клетскую, поездку организовал Михаил Шолохов В станице Клетской Келин встретился со своей 90-летней тётей. Николай Андреевич писал в «Казачьей исповеди»:
Конечно, самым ярким впечатлением от поездки осталась встреча с Шолоховым. Я буквально жил ею — рассказывал о писателе знакомым казакам; писал Михаилу Александровичу письма, не надеясь получить ответ.
В 1960 году Келин вновь был в гостях у Михаила Шолохова в станице Вёшенской.

Скончался 9 января 1970 года в посёлке Желиве Чехословакии, похоронен на православном Ольшанском кладбище.

Литература 
 Шолоховская энциклопедия/ Колл. авторов; глав. ред. Ю. А. Дворяшин; вступ. ст. М. М. Шолохов. — М.: Издательский дом «СИНЕРГИЯ», 2013. — С. 304. — 1216 с.: ил. ISBN 978-5-94238-022-9.

Примечания

Ссылки 
 Библиография на РГБ
 Николай Келин
 Николай Келин. Казачья исповедь
 Келин Николай Андреевич

Родившиеся в области Войска Донского
Умершие в Чехословакии
Поэты Чехословакии
Писатели Чехословакии
Поэты по алфавиту
Поэты XX века
Писатели XX века
Русские поэты
Русские поэты первой волны эмиграции
Русские писатели первой волны эмиграции
Похороненные на Ольшанском кладбище